Ahuriri bezeichnet in Neuseeland:
 Ahuriri, Name der Māori für die Stadt Napier
 Tu Ahuriri, war Sohn des Māori-Chief Tu Maro der Ngāi Tara und Namensgeber des maorischen Namens der Stadt Napier

 Ahuriri River, Fluss
 Ahuriri Flat, Ortschaft